Zjanna Vladimirovna Bitjevskaja (ryska: Жанна Владимировна Бичевская), född 17 juni 1944 är en sovjetisk och rysk folkmusiksångerska, som ibland har jämförts med Joan Baez, hon har haft ett nära samarbete med den georgiske poeten Bulat Okudzjava.

Diskografi (urval) 
1994 – Господа офицеры
1997 – Слишком короток век
1997 – Любо, братцы, любо…
1997 – Жанна Бичевская поёт песни
1998 – Русская Голгофа
1999 – Песни Булата Окуджавы
1999 – Жанна Бичевская поёт песни Булата Окуджавы
2000 – Верую
2003 – Боже, храни своих
2004 – К-141
2005 – Белая ночь. Жанна Бичевская поёт песни
2007 – Я расскажу тебе... Романсы
2008 – Гори, гори, моя звезда
2010 – Засуха

Externa länkar 

 Officiell webbplats
 Diskografi på discogs.com
 Zhanna Bichevskaya and Russian Folk Music

Ryska sångare
Ryska folkmusiker
Musiker från Moskva
Kvinnor
Födda 1944
Levande personer